Алергия може да се отнася за:

 Алергия – повишена чувствителност на организма към субстанции от околната среда
 Алергия (филм) – българска телевизионна новела от 1974 година